Michael Barry (golfer), een Australisch golfer
 Michael Barry (wielrenner), een Canadees wielrenner